Kozacy – lud zamieszkujący wschodnią Europę i Azję
 Kozacy dunajscy
 Kozacy zaporoscy
 Kozacy dońscy
 Kozacy kubańscy
 Kozacy terscy
 Kozacy astrachańscy
 Kozacy uralscy (jaiccy)
 Kozacy Siedmiorzecza
 Kozacy orenburscy
 Kozacy syberyjscy
 Kozacy nadbajkalscy
 Kozacy amurscy
 Kozacy ussuryjscy
 Kozacy buscy (nadbużańscy)
 Kozacy czarnomorscy
 Kozacy azowscy
 Miejscowości w Polsce i na Ukrainie:

 Kozaki – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Gołdap
 Kozaki – wieś w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, w gminie Łukowa
 Kozak – wieś na Ukrainie
 Rzeka w Polsce:
 Kozak – niewielka rzeka (struga) dorzecza Narwi, lewy dopływ Przylepnicy
 Muzyka:
 kozak – muzyczna forma taneczna oparta na tańcu kozak
 kozak – ukraiński taniec ludowy
 Wojsko:
 Kozak – improwizowany polski pociąg pancerny z okresu walk polsko-ukraińskich w latach 1918-1919
 Kozak – ukraiński lekki transporter opancerzony z napędem 4×4
 kozak – stopień wojskowy w Armii URL (szeregowy)
 Gry:
 Kozacy: Europejskie boje – gra RTS
 Kozacy 2: Wojny Napoleońskie – gra RTS
 Osoby:
 Ján Kozák – (ur. 1954), piłkarz słowacki
 Ján Kozák – (ur. 1980), piłkarz słowacki
 Václav Kozák – (1937-2004), czeski wioślarz
 Andrzej Kozak – (ur. 1934), aktor
 Artur Kozak – (1960-2009), prawnik, nauczyciel akademicki
 Grzegorz Kozak – (ur. 1961), polski dziennikarz
 Kinga Kozak – polska piłkarka
 Łukasz Kozak – (ur. 1981), polski historyk, mediewista
 Łukasz Kozak – (ur. 1995), polski mistrz krav magi
 Magdalena Kozak (ur. 1971) – polska autorka fantastyki
 Miłosz Kozak – polski piłkarz
 Robert Kozak (ur. 1964) – polski dziennikarz
 Stefan Kozak (ur. 1937) – ukraiński i polski naukowiec
 Wojciech Kozak – (ur. 1963), polski działacz samorządowy, były prezydent Warszawy
 Zbigniew Kozak – (ur. 1961), polityk PIS-u, poseł na Sejm RP V kadencji

Zobacz też:
 kazaczok – nazwa potoczna rosyjskiego tańca kozaka
 koźlarz – grzyb zwany też kozakiem
 Kozaki